Александр Леонидович Сергеев (8 декабря 1945 года, г. Аксай — 1 января 2013 года, г. Артём) — российский китаевед, кандидат филологических наук (1986), доцент. Преподавал в Восточном институте ДВГУ.

Биография 
Александр Леонидович Сергеев в 1976 году окончил востфак ДВГУ по специальности «Филология стран Азии и Африки (китайский язык)», на который в 1977 году вернулся в качестве преподавателя. В 1986 году в Институте стран Азии и Африки МГУ защитил диссертацию на тему «Китайский исторический роман XVI века „Повествование о доблестных героях“», получил степень кандидата филологических наук. В 1989-90 годах выезжал на стажировку в Китайский народный университет (г. Пекин).

До последних дней жизни работал в Дальневосточном государственном университете (с 2011 года — часть Дальневосточного федерального университета). Читал курсы для студентов, обучающихся по специальностям «Востоковедение» и «Регионоведение»: «История Китая (древность и средние века)», «Литература Китая (древность и средние века)», «Этнология Китая», «Религиоведение», «История культуры Китая», «Культурно-религиозные традиции АТР», «Культура и этнология», «Сравнительное религиоведение и философия религии», «Древнекитайский язык», спецкурс «Словари и справочники».

Автор более двадцати статей, посвященных истории и литературе Китая. Автор монографии «Китайский исторический роман XVI века „Повествование о доблестных героях“ („Инлечжуань“)». Является автором учебного пособия «Этнология Китая», а также (в соавторстве с доцентом кафедры Тихоокеанской Азии А. П. Голиковым) — учебных пособий «Словари и справочники», «История Китая в таблицах».

В течение нескольких лет был руководителем археологической практики студентов-восточников. В свободное время увлекался туризмом, до последних лет жизни сплавлялся по горным рекам Приморья.

Умер 1 января 2013 года в городе Артём Приморского края.

Награды и премии 
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Библиография 
 История Китая в таблицах и схемах. Древность и средние века: учебное пособие. — Владивосток: ДВГУ, 2009.
 Этнология Китая (китайцы): учебное пособие. — Владивосток: ДВГУ, 2007.
 Этнология народов Восточной Азии: рабочая учебная программа для студентов 2 курса факультета китаеведения. — Владивосток: ДВГУ, 2001.

Примечания

Ссылки 
 Публикации А. Л. Сергеева в каталоге научной библиотеки ДВФУ

Синологи России
Выпускники Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Дальневосточного государственного университета
Преподаватели Дальневосточного федерального университета